
Termin -{DP}- ima više značenja.

 Prostaglandinski D2 receptor
 Demokratska partija (Republika Srpska)
 Demokratska partija (Italija)
 Direktor fotografije ()